Ойген Шиффер — Віце-канцлер Веймарської республіки.
 Клаудія Шиффер — німецька супермодель, акторка, посол доброї волі ЮНІСЕФ від Великої Британії.

Прізвища